

Persone
 Gabe Pruitt (1986) – cestista statunitense
 Jasika Nicole Pruitt (1980) – attrice statunitense
 Jordan Pruitt (1991) – cantante e compositrice statunitense
 MyCole Pruitt (1992) – giocatore di football americano statunitense
 Scott Pruitt (1968) – avvocato e politico statunitense

Altro
 Pruitt-Igoe – progetto urbanistico sviluppato nella città statunitense di Saint Louis, Missouri